Ahlstrand är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albin Ahlstrand (1860–1925), borgmästare och politiker
 Anders Gustaf Ahlstrand (1789–1873), präst och politiker
 Ann-Margret Ahlstrand (1905–2001), friidrottare
 Anna Ahlstrand (född 1980), fotbollsspelare
 Erik Ahlstrand (född 2001), fotbollsspelare
 Folke Ahlstrand (1914–2014), illustratör
 Jan Torsten Ahlstrand (1938–2020), konsthistoriker
 Johan August Ahlstrand (1822–1896), biblioteksman
 Johan Ferdinand Ahlstrand (1822–1889), orgelbyggare och organist
 Lennart Ahlstrand (1925–2019), konstnär
 Mauritz Ahlstrand (1898–1995), företagsledare
 Nils Ahlstrand (1785–1874), organist och orgelbyggare
 Thomas Ahlstrand (född 1967), låtskrivare och musikproducent
 Torsten Ahlstrand (1907–2004), präst och museiman

Svenska efternamn